Ґміна Слубиці може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Слубиці (Плоцький повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Слубиці (Слубицький повіт) — місько-сільська ґміна у Любуському воєводстві